El término recámara puede hacer referencia a: 

Recámara, en algunos países, dormitorio
Recámara, lugar del arma de fuego
Recámara abierta
Recámara cerrada